La vergine ribelle (A beszélö köntös) – film del 1941 diretto da Radványi Géza (Géza von Radványi)
La vergine ribelle (La fierecilla domada) – film del 1956 diretto da Antonio Román